Thorndale kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Thorndale (Pennsylvania)
Thorndale (Texas)